Сосно́вский сельсове́т (сельский совет) — муниципальное образование и/или административно-территориальная единица.

Российская Федерация 

 Сосновский сельсовет — Алтайский край, Заринский район.
 Сосновский сельсовет — Амурская область, Серышевский район.
 Сосновский сельсовет — Архангельская область, Пинежский район.
 Сосновский сельсовет — Архангельская область, Плесецкий район.
 Сосновский сельсовет — Башкортостан, Белорецкий район.
 Сосновский сельсовет — Брянская область, Клинцовский район.
 Сосновский сельсовет — Иркутская область, Усольский район.
 Сосновский сельсовет — Калининградская область, Полесский район.
 Сосновский сельсовет — Карелия, Лоухский район.
 Сосновский сельсовет — Костромская область, Вохомский район.
 Сосновский сельсовет — Курганская область, Каргапольский район.
 Сосновский сельсовет — Курганская область, Шадринский район.
 Сосновский сельсовет — Курская область, Горшеченский район.
 Сосновский сельсовет — Московская область, Озёрский (1929—1959, 1969—1994) и Коломенский (1959—1969) районы.
 Сосновский сельсовет — Мурманская область, Ловозерский район.
 Сосновский сельсовет — Нижегородская область, Сергачский район.
 Сосновский сельсовет — Нижегородская область, Спасский район.
 Сосновский сельсовет — Новгородская область, Хвойнинский район.
 Сосновский сельсовет — Пензенская область, Башмаковский район.
 Сосновский сельсовет — Пензенская область, Бековский район.
 Сосновский сельсовет — Пензенская область, Бессоновский район.
 Сосновский сельсовет — Пермский край, Косинский район.
 Сосновский сельсовет — Пермский край, Ординский район.
 Сосновский сельсовет — Саратовская область, Балтайский район.
 Сосновский сельсовет — Саратовская область, Саратовский район.
 Сосновский сельсовет — Свердловская область, Каменский район.
 Сосновский сельсовет — Свердловская область, Карпинск.
 Сосновский сельсовет — Тамбовская область, Мордовский район.
 Сосновский сельсовет — Тюменская область, Заводоуковский район.
 Сосновский сельсовет — Ульяновская область, Майнский район.
 Сосновский сельсовет — Челябинская область, Челябинск.

Белоруссия 

 Сосновский сельсовет — Минская область, Любанский район

Украина 

Сосновский сельский совет

Упразднены в 2020 году.

 Сосновский сельский совет — в Литинском районе Винницкой области.
 Сосновский сельский совет — в Макаровском районе Киевской области.
 Сосновский сельский совет — в Переяслав-Хмельницком районе Киевской области.
 Сосновский сельский совет — в Александровском районе Кировоградской области.
 Сосновский сельский совет — в Гадячском районе Полтавской области.
 Сосновский сельский совет — в Дубенском районе Ровненской области.
 Сосновский сельский совет — в Глуховском районе Сумской области.
 Сосновский сельский совет — в Конотопском районе Сумской области.
 Сосновский сельский совет — в Шумском районе Тернопольской области.
 Сосновский сельский совет — в Теребовлянском районе Тернопольской области.
 Сосновский сельский совет — в Красноградском районе Харьковской области.
 Сосновский сельский совет — в Ярмолинецком районе Хмельницкой области.